Força Multinacional i Observadors (del seu nom en anglès Multinational Force and Observers), forces internacionals de supervisió dels acords de pau entre Egipte i Israel
 Institut de Recerca Matemàtica d'Oberwolfach (del seu nom en alemany Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach), institució alemanya de recerca en matemàtiques
 Monitor forma d'ona, aparell de mesura usat en televisió per visualitzar el senyal de vídeo
 mfo també és el codi ISO 639-3 del mbe, llengua parlada a Nigèria